Grm (gmina Ivančna Gorica)
 Grm (gmina Trebnje)
 Grm (gmina Velike Lašče)